Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2021./22. se igra u pet skupina - "Istok", "Jug", "Sjever", "Središte"  i "Zapad", uz sudjelovanje je ukupno 80 klubova.  
Reorganizacijom ligaških natjecanja za sezonu 2022./23. 3. HNL sa svojim skupinama postaje četvrti stupanj lige pod imenom "Treća nogometna liga", dok treći stupanj postaje "Druga nogometna liga".

Istok  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 hns-cff.hr  
 hns-cff.hr, wayback  
 int.soccerway.com  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

Jug

Sjever

Središte 

 Izvori:  
 rsssf.org  
 hns-cff.hr, 3. HNL Središte (2021./22.)  
 hns-cff.hr, Glasnik 3. HNL Središte, br 36/2021-22  
 int.soccerway.com  
 sofascore.com  
 tipscore.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 hns-cff.hr  
 hns-cff.hr, wayback  
 int.soccerway.com  
 sofascore.com  
 tipsscore.com

Povezani članci 
 Treća hrvatska nogometna liga 
 1. HNL 2021./22.
 2. HNL 2021./22. 
 4. rang HNL-a 2021./22. 
 5. rang HNL-a 2021./22. 
 6. rang HNL-a 2021./22. 
 7. rang HNL-a 2021./22. 
 8. rang HNL-a 2021./22. 
 Hrvatski nogometni kup 2021./22.

Vanjske poveznice

Izvori  
 
  rsssf.com, Croatia 2021/22 - Third Level 
  

 

2021-22 
 3